Lyonsia är ett släkte av musslor som beskrevs av Turton 1822. Lyonsia ingår i familjen Lyonsiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Lyonsia